En botànica, s'anomena partida la fulla en què els entrants arriben al nervi mitjà. Vegeu Tipus de fulles.
 En dret administratiu, un partit és un tipus de demarcació administrativa, com ara el partit judicial. Històricament, de vegades podia coincidir amb el corregiment.
 En esports, un partit és aquella competició en què s'enfronten dos esportistes (com en el tennis) o equips (com en el futbol, el bàsquet, l'handbol o el voleibol). Vegeu Competició esportiva.
 En heràldica, el partit és un tipus de partició en què el camper queda dividit mitjançant una línia vertical.
 En política, un partit és una organització que s'adscriu a una ideologia determinada i/o representa algun grup en particular.